Durian Gadang (Sijunjung), een plaats in Indonesië
Durian Gadang (Akabiluru), een plaats in Indonesië